Бадила има више значења:

 Бадила (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бадила (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији